Ahava, auch Ahawa oder Ahavah (hebräisch אהבה: Liebe) bezeichnet unter anderem:

 Ahava, ein weiblicher hebräischer Vorname
 Ahava Dead Sea Laboratories Ltd., israelischer Kosmetikhersteller
 Ahava, ein Venuskrater (siehe Liste der Venuskrater/A)
 Ahawa rabba und Ahawat Olam, hebräische Segenssprüche
 Ahava, biblischer Ortsname oder Flusslauf in Mesopotamien (Buch Esra), nicht mehr lokalisierbar
 Selja Ahava (* 1974), finnische Autorin